Taejang-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Taejang-dong, Wonju, stadsdel i Wonju, Gangwon, 
 Mangpo-dong, stadsdel i Suwon, Gyeonggi, som före 2019 hetter Taejang-dong,